Ла Гвахира може бити:
 
 Ла Гвахира (пустиња)
 
 Ла Гвахира (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гвахира (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику